Beethoven poate însemna:

Compozitorul Ludwig van Beethoven
Filmul-comedie Beethoven